Патриотическое общество — название нескольких организаций на территории Российской империи:

 Патриотическое общество (также Санкт-Петербургское Женское патриотическое общество, 1812—1917) — женское благотворительное общество.

 Патриотическое общество — польская тайная организация офицеров (1821—1826), основанная В. Лукасиньским для восстановления государственности Польши.

 Организация польской интеллигенции в период восстания в Польше в 1830—1831 гг., также известна как Патриотический клуб.